Kevin McCarthy puede hacer referencia a:

Kevin McCarthy (1914-2010), actor estadounidense;
Kevin McCarthy, director estadounidense;
Kevin McCarthy (1965-), político estadounidense;